La Mer puede hacer referencia a:

La mer, composición para orquesta de Claude Debussy
La mer, canción de 1946 de Charles Trenet
La Mer, película de 1895 dirigida por Louis Lumière
La Mer, marca de productos de belleza propiedad del grupo Estée Lauder
La Mer, canción del álbum de Nine Inch Nails The Fragile